Salu bezeichnet
 Salu (Põhja-Pärnumaa), Ort in der Landgemeinde Põhja-Pärnumaa, Estland
 Salu (Rae), Ort in der Landgemeinde Rae, Estland
 Salu (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Salu (Tartu), Ort in der Landgemeinde Tartu, Estland

Salu ist der Familienname von
 Herbert Salu (1911–1988), estnischer Literaturwissenschaftler, Essayist und Schriftsteller
Siehe auch:
 Sallu
 Salou